Prinzessin Luise steht für:
 Prinzessin Luise (Schiff, 1895)
 Princess Louise, Weltumsegler
Siehe auch:
 Prinzessin Louise Caroline Alberta